A Jeunesse Esch, teljes nevén Association Sportive la Jeunesse d'Esch egy luxemburgi labdarúgócsapat. A klubot 1907-ben alapították, jelenleg az első osztályban szerepel.

28 bajnoki címe rekord, 12 kupagyőzelménél is csak egy csapat szerzett többet.

Története

Sikerek

Bajnokság
Győztes (28): 1920-21, 1936-37, 1950-51, 1953-54, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1962-63, 1966-67, 1967-68, 1969-70, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2003-04, 2009-10
Második (13): 1914-15, 1935-36, 1937-38, 1952-53, 1956-57, 1960-61, 1968-69, 1977-78, 1985-86, 1988-89, 1990-91, 2005-06, 2011-12

Kupa
Győztes (13): 1934-35, 1936-37, 1945-46, 1953-54, 1972-73, 1973-74, 1975-76, 1980-81, 1987-88, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2012-13
Második (12): 1921-22, 1926-27, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1974-75, 1984-85, 1990-91, 1994-95, 1995-96, 2005-06, 2011-12

Összes nemzetközi kupamérkőzés

 Q = selejtező / 1Q = 1. selejtezőkör
 1R = 1. kör
 1/8 = nyolcaddöntő
 UKP = UEFA-koefficiens

Fordítás

Külső hivatkozások

  Hivatalos weboldal
  Szurkolói oldal
  UEFA.com

Luxemburgi labdarúgócsapatok
1907-ben alapított labdarúgócsapatok